Die Liste der Mannschaftskader der Hoofdklasse (Schach) 1970/71 enthält alle Spieler, die in der niederländischen Hoofdklasse im Schach 1970/71 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Während Utrecht, Haagse Moerwijk und Philidor Leiden mit je zwölf Spielern auskam, setzte die Leidsch Schaakgenootschap 19 Spieler ein. Insgesamt kamen 111 Spieler zum Einsatz, von denen 45 an allen Wettkämpfen teilnahmen.
Das beste Einzelergebnis erzielte Coen Zuidema (Watergraafsmeer) mit 7 Punkten aus 7 Partien. Alexander Jongsma (Rotterdam) erreichte 6 Punkte aus 7 Partien, je 5,5 Punkte erzielten Jan Timman (Rotterdam), Henk Bredewout (VAS/ASC) und T. Piket (Philidor Leiden), wobei Timman sechs Partien spielte, Bredewout und Piket je sieben.
Neben Zuidema erreichten mit Karel Odink, Trautwein (beide Watergraafsmeer), Matthieu Middelkop, Jan-Theodoor Burggraaf, D. Bakker (alle VAS/ASC) und Boomstra (Leidsch Schaakgenootschap) weitere sechs Spieler 100 %, von denen Trautwein zwei Partien spielte, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn; IM = Internationaler Meister, WIM = Internationale Meisterin der Frauen
 Nation: Nationalität; NED = Niederlande
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Utrecht

Rotterdam

Haagse Moerwijk

Watergraafsmeer

VAS/ASC

Philidor Leeuwarden

Philidor Leiden

Leidsch Schaakgenootschap

Anmerkungen 
 Aus dem Wettkampf zwischen Moerwijk und Watergraafsmeer sind die Einzelergebnisse der Partien Rex van Dijken - Wiebe Lenstra und Erik Olof - Daan de Lange nicht bekannt. Van Dijken und Olof erreichten zusammen 1,5 Punkte.

Weblinks 
 Ergebnisse bei olimpbase.org (DOC-Datei; 329 kB)

Hoofdklasse (Schach)
Schach 1970
Schach 1971